Friedrich von Alten ist der Name von
 Friedrich Kurd von Alten (1822–1894), Archäologe, Leiter der Großherzoglichen Sammlungen in Oldenburg 
 Friedrich von Alten (Landrat) (1888–1944), Landrat in Landsberg an der Warthe